Il Kisei 1995 è stata la 19ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Tabellone

Finale degli sfidanti

Finale

Kisei